Джефф Ист (; род. 27 октября 1957 года) — американский актёр, прославившийся благодаря роли молодого Кларка Кента в фильме 1978 года «Супермен».

Ранние годы 
Джеффри Франклин Ист родился в Канзас-Сити, Миссури в семье Айры и Джон Энн Ист. Его отец работал в компании по продаже недвижимости, а его мать была домохозяйкой. Джефф рос вместе со своей старшей сестрой Анной, старшим братом Рональдом и сестрой-близнецом Джейн.

Актёрская карьера 
Ист снимался в таких фильмах, как «Том Сойер» (1973), «Гекльберри Финн» (1974), «Полёт волка» (1974), «Незнакомец в нашем доме» (1978), «Лихорадка Клондайка» (1980), «Смертельное благословение» (1981), «Вверх по течению» (1984), «Дорога на запад» (1986), «Тыквоголовый» (1988), «Другой шанс» (1989), «Смертельное разоблачение» (1993).

Ист играл главную роль в телевизионном фильме 1983 года «На следующий день», появлялся в качестве приглашенной звезды в сериалах «МЭШ», «Потусторонний мир» и Shades of LA.

Без ведома актёра его диалоги в фильме «Супермен» были дублированы Кристофером Ривом.

Личная жизнь 
В 1987 году Джефф стал принимать участие в бизнесе своего отца по продаже недвижимости. В феврале 2004 года он переехал в Канзас-сити, чтобы продолжить бизнес отца.

Джефф был женат трижды. Его первой женой была Лори Гейтс, в браке с которой родилось двое детей: Александр Гейтс Ист (род. в 1984) и Мэдисон Гейтс Ист (род. в 1987). Его второй брак был недолгим и в нём не родилось детей.

В 2014 году Джефф женился в третий раз на Паскаль Ламберт Ист, и вместе с женой переехал во Францию.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Интервью Джеффа Иста , ноябрь 2004
 Джефф Ист возвращается к актёрской деятельности , февраль 2011

Родившиеся в Канзас-Сити (Миссури)
Актёры телевидения США